Alex Anzalone (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Gaetano Anzalone (1930-2018) – politico, dirigente sportivo e imprenditore italiano 
 Michele Anzalone (1912-1984) – scrittore italiano